Westfälisches Freilichtmuseum steht für:
 LWL-Freilichtmuseum Detmold, ehemals „Westfälisches Freilichtmuseum Bäuerlicher Kulturdenkmale“ bzw. „Westfälisches Freilichtmuseum Detmold“
 LWL-Freilichtmuseum Hagen, ehemals „Westfälisches Freilichtmuseum Technischer Kulturdenkmale“ bzw. „Westfälisches Freilichtmuseum Hagen“